Fridenreich ist der Familienname folgender Personen:
 Konrad Fridenreich (1542–1600), Bürgermeister von St. Gallen, siehe Konrad Friederich
 Zacharias Fridenreich (um 1573–zwischen 1642 und 1648), deutscher Jurist, Staatsrechtler und Diplomat 

Siehe auch
 Friedenreich
 Friedensreich